Rb се може односити на:

 Рубидијум
 -{Ray-Ban}-
 -{.rb}- - екстензија датотека направљених у Рубију